Dit is een lijst van planetoïden 108901-109000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108901 - || 2001 PP6 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108902 - || 2001 PR6 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108903 - || 2001 PR8 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108904 - || 2001 PC9 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108905 - || 2001 PE9 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108906 - || 2001 PL9 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108907 - || 2001 PC10 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108908 - || 2001 PM10 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108909 - || 2001 PQ10 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108910 - || 2001 PY10 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108911 - || 2001 PW11 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108912 - || 2001 PD12 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108913 - || 2001 PQ12 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108914 - || 2001 PR12 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108915 - || 2001 PY12 || 7 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108916 - || 2001 PN13 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108917 - || 2001 PX14 || 15 augustus 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 108918 - || 2001 PZ14 || 13 augustus 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 108919 - || 2001 PG15 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108920 - || 2001 PU15 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108921 - || 2001 PY15 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108922 - || 2001 PU16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108923 - || 2001 PO18 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108924 - || 2001 PO19 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108925 - || 2001 PD21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108926 - || 2001 PF21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108927 - || 2001 PK21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108928 - || 2001 PD22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108929 - || 2001 PL22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108930 - || 2001 PQ22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108931 - || 2001 PR22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108932 - || 2001 PA23 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108933 - || 2001 PD23 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108934 - || 2001 PR23 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108935 - || 2001 PA24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108936 - || 2001 PJ24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108937 - || 2001 PF25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108938 - || 2001 PP25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108939 - || 2001 PR25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108940 - || 2001 PT25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108941 - || 2001 PH26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108942 - || 2001 PL26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108943 - || 2001 PO26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108944 - || 2001 PW26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108945 - || 2001 PH27 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108946 - || 2001 PR27 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108947 - || 2001 PV27 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108948 - || 2001 PC28 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108949 - || 2001 PG28 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108950 - || 2001 PS28 || 14 augustus 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 108951 - || 2001 PT28 || 15 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108952 - || 2001 PD29 || 15 augustus 2001 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (108953) Pieraerts || 2001 PM29 || 13 augustus 2001 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 108954 - || 2001 PD30 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108955 - || 2001 PE30 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108956 - || 2001 PN30 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108957 - || 2001 PC31 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108958 - || 2001 PW31 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108959 - || 2001 PD32 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108960 - || 2001 PD33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108961 - || 2001 PE33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108962 - || 2001 PR33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108963 - || 2001 PK34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108964 - || 2001 PD35 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108965 - || 2001 PW37 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108966 - || 2001 PO38 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108967 - || 2001 PA40 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108968 - || 2001 PE40 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108969 - || 2001 PH41 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108970 - || 2001 PK41 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108971 - || 2001 PL42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108972 - || 2001 PM42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108973 - || 2001 PV42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108974 - || 2001 PQ43 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108975 - || 2001 PR44 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108976 - || 2001 PK45 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108977 - || 2001 PN47 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108978 - || 2001 PU47 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108979 - || 2001 PD48 || 3 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108980 - || 2001 PF48 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108981 - || 2001 PL48 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108982 - || 2001 PN49 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108983 - || 2001 PQ50 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108984 - || 2001 PT51 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108985 - || 2001 PW51 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108986 - || 2001 PJ52 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108987 - || 2001 PN52 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108988 - || 2001 PM54 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108989 - || 2001 PD55 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108990 - || 2001 PP55 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108991 - || 2001 PK56 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108992 - || 2001 PQ56 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108993 - || 2001 PR58 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108994 - || 2001 PG59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108995 - || 2001 PH59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108996 - || 2001 PR61 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108997 - || 2001 PB62 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108998 - || 2001 PP62 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108999 - || 2001 PF63 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109000 - || 2001 PZ64 || 3 augustus 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten